Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Johan Kriek 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (semifinali)
 Gene Mayer (Campione)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Brian Gottfried (semifinali)
 Johan Kriek (finale)
 Mel Purcell (terzo turno)
 Mark Edmondson (secondo turno)
 Sandy Mayer (quarti di finale)

 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Chip Hooper (terzo turno)
 Mike De Palmer (quarti di finale)
 Thomas Högstedt (secondo turno)
 Robert Van't Hof (terzo turno)
 Vincent Van Patten (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1983